Торен:

 Торен — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Торен, Скип (род. 1943) — американский профессиональный баскетболист.
 Торен, Марта (1926—1957) — шведская актриса.
 Торен, Улоф (1718—1753) — шведский ботаник и священник, один из «апостолов Линнея».